Roche Noire ou Roche-Noire renvoie aux articles suivants :

 La Roche-Noire, commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme en région d'Auvergne-Rhône-Alpes (France) ;
 Grotte de la Roche Noire, cavité de la commune de Mérigny, dans le département de l'Indre (France) ;
 Roche Noire, sommet secondaire du Breithorn (Suisse) ;
 Roche Noire, un sommet français entre les communes d'Orelle et de Valmeinier en Savoie.

Voir aussi

Notes et références